Flor de Adonis puede referirse a:

 El nombre común de la planta Adonis vernalis.
 El nombre común de la planta Adonis aestivalis.